Thomas Mann (1875–1955) német író
 Thomas Mann (1991) amerikai színész